— персонаж древнегреческой мифологии, нимфа, мать Нарцисса.
 [en] — род растения подсемейства Нолиновые семейства Спаржевые.
  — род гидроидных в семействе 
 (414) Лириопа — астероид из внешней части главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.

 «Флорис и Лириопа» () — роман французского писателя Робера де Блуа.